Lübs bezeichnet:

 eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Lübs (Vorpommern)
 einen Ortsteil der Stadt Gommern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt, siehe: Lübs (Gommern)

siehe auch: Lübz